Dance! bezeichnet:

 Dance!, Lied von Goleo VI feat. Lumidee & Fatman Scoop aus dem Jahr 2006
 Dance! Jeder Traum beginnt mit dem ersten Schritt, US-amerikanischer Film von 2006

Siehe auch:
 Dance